Miejscowości w USA:
 Hot Springs – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Hot Springs – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Sanders
 Hot Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Madison
 Hot Springs – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River
 Hot Springs – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Bath

Gminy w USA:
 Hot Springs (ang. Hot Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hot Springs (ang. Hot Springs County) – w stanie Wyoming